Kaisershof steht für:

 Hotel Kaisershof (Hamburg)
 Kaisershof, deutscher Name des Dorfes Duszniki in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch: 
 Kayser’s Hof, Hotel in Flensburg
 Kaiserhof